Долгий Буерак — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Деревня образовалась в XIX веке у истока реки Гусёлка.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена на севере Саратовского района, севернее города Саратова. Расстояние до административного центра села Усть-Курдюм составляет 7 километров, до областного центра составляет 5 км. Населённый пункт находится вблизи крупной автотрассы Усть-Курдюмское шоссе.   

Климат
Климат в Долгом Буераке умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура - 6.5 °C. 446 mm - среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц - Апрель с осадками 26 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Августе, в среднем 44 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В Долгом Буераке девять улиц и два переулка (Дачный и Долгий). Также к деревне относятся территории 16 садовых некоммерческих товарищества, а также территория конно-спортивного центра "Гермес".

Население 

Население составляет 238 человека (на 1 января 2019 года), насчитывается 73 двора.

Экономика 
На окраине деревни введён в эксплуатацию жилой посёлок Саморуково.

В 2013 году на территории деревни был построен и введён в эксплуатацию жилой комплекс коттеджного посёлка "Загородный комплекс Гермес". Здесь размещены 28 коттеджей повышенной комфортности и 6 таунхаусов.

Инфраструктура 
На территории деревни осуществляет свою деятельность медицинский пункт. Дети школьного возраста доставляются школьным автобусом в общеобразовательное учреждение города Саратова.   

В пределах населённого пункта введён в эксплуатацию и работает конно-спортивный клуб "Гермес". На территории размещены открытый и закрытый манежи, гостиница, ресторан, детский клуб и банный комплекс, парковка для автомобилей. Площадь клуба по периметру огорожена.

Достопримечательности 
 В деревне возводится Храм Святителя и Чудотворца Николая. В 2019 году совершён чин освещения крестов и куполов для строящегося Храма.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Усть-Курдюмского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района